La stagione 2010 di Superleague Formula è stata la terza della serie e ha visto vincitore Davide Rigon che correva sotto le insegne del R.S.C. Anderlecht.

Team partecipanti 

Tutti dispongono degli pneumatici Michelin.

Cambio Piloti 

Entranti/Ri-Entranti in Superleague Formula
 Álvaro Parente: GP2 Series (Ocean Racing Technology) → Futebol Clube do Porto
 Robert Doornbos: Indy Car Series (HVM Racing) → Sport Club Corinthians Paulista
 Chris van der Drift: Formula Renault 3.5 Series (Epsilon Euskadi) → Olympiacos CFP
 Narain Karthikeyan: Le Mans Series (Kolles) → 
 Franck Montagny: American Le Mans Series (Team Peugeot Total) → Girondins de Bordeaux
 Davide Rigon: GP2 Series (Trident Racing) → R.S.C. Anderlecht
 James Walker: Formula Renault 3.5 Series (P1 Motorsport) → 

Cambiato Team
 Yelmer Buurman: R.S.C. Anderlecht → 
 Tristan Gommendy: F.C. Porto →

Calendario

Classifica piloti

NOTE – Gara 2 a griglia invertitaS = Super Finale

Note

Collegamenti esterni

Serie e competizioni motoristiche nel 2010
Superleague Formula